Osoby o tym nazwisku:
 Andrea Libman – kanadyjska aktorka i wokalistka
 Salomón Libman – peruwiański piłkarz